Братки — народна назва деяких видів фіалки, зокрема фіалки триколірної.

 Братки
 Братки (Росія)